

Geografia 
Germania
 Mark Brandenburg (Marca o Margraviato del Brandeburgo) – principato del Sacro Romano Impero, esistito tra il 1157 e il 1806, al confine delle odierne Germania e Polonia
 Brandenburg-Preußen (Brandeburgo-Prussia) – Stato europeo esistito dal 1618 al 1701 dall'unione personale di due dominî degli Hohenzollern, la Marca di Brandeburgo e il Ducato di Prussia
 Provinz Brandenburg (provincia del Brandeburgo) – provincia del Regno di Prussia dal 1815 al 1918 e poi fino al 1946 dello Stato Libero di Prussia
 Land Brandenburg (Brandeburgo) – Land della DDR dal 1946 al 1952
 Brandenburg (Brandeburgo) – Land della Germania
 Brandenburg an der Havel (Brandeburgo sulla Havel) – città della Germania
Stati Uniti d'America
 Brandenburg – capoluogo della Contea di Meade, Kentucky

Navi
 Classe Brandenburg – classe di navi da battaglia pre-dreadnought varate alla fine del XIX secolo
 Classe Brandenburg – classe di fregate varate a partire dagli anni novanta
 Brandenburg – posamine tedesco della seconda guerra mondiale

Persone
 Hubert Brandenburg (1923-2009) – vescovo cattolico tedesco
 Larry Brandenburg (1948) – attore statunitense
 Will Brandenburg (1987) – ex sciatore alpino statunitense

Altro 
 6068 Brandenburg – asteroide
 Brandenburg – unità speciali tedesche operanti durante la seconda guerra mondiale

Pagine correlate 
 Brandenberg (disambigua)
 Brandeburgo (disambigua)

Altri progetti